Архиепархия Мосула () — архиепархия Сирийской католической церкви с центром в городе Мосул, Ирак. Численность верующих архиепархии Мосула Сирийской католической церкви составляет  человек. Кафедральный собор — Ат-Тахера (Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии).

История 
Архиепархия Мосула была учреждена в 1790 году. В 1862 и 1863 годах архиепархия Мосула передала часть своей территории для возведения архиепархии Багдада и епархии Джизре.

Ординарии архиепархии 
 епископ Grégoire Hisa (Higa) — ?;
 архиепископ Cyrille Behnam Benni (9.03.1862 — 12.10.1893);
 архиепископ Cyrille Paul Daniel (1893—1901);
 архиепископ Григорий Пётр Хабра (16.08.1901 — 24.03.1924);
 архиепископ Афанасий Георгий Даллаль (31.07.1926 — 14.12.1951);
 архиепископ Юлий Георгий Кандела (20.02.1952 — 23.08.1959);
 архиепископ Кирилл Эммануэль Бенни (6.12.1959 — 9.12.1999);
 архиепископ Василий Георгий Касмусса (8.05.1999 — 26.06.2010);
 архиепископ Бутрос Моше (26.06.2010 - по настоящее время).

Литература

Примечания

Ссылки 
  Информация  
  Информация  

Восточнокатолические епархии Ирака
Епархии Сирийской католической церкви
Мосул